Снежана Анатольевна Махнёва (род. ) — российская и казахстанская гандболистка, чемпионка мира среди юниоров, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанница тольяттинской ДЮСШ № 2 «Гандбол». В 2004—2006 годах выступала за ГК «Лада-3», в 2006/07 — за ГК «Лада-2», с 2007 — за ГК «Лада». Неоднократная победительница первенства России среди девушек 1990 г. р. Победительница IX летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2007 года в Сербии. Чемпионка России 2008 года, бронзовый призёр Кубка России 2010 года в составе «Лады». Победительница чемпионата России среди молодёжных команд высшей лиги 2011 года в составе «Лады-2».

Выйдя замуж, переехала в Уральск и начала выступать за ГК «Акжайык». В сезоне 2012 года выступала за ГК «Астана». Признана лучшей гандболисткой Казахстана 2012 года. Студентка Тольяттинского государственного университета.

Карьера в сборной 
В июле 2008 года вместе со сборной России принимала участие в юниорском (девушки 1990 года и моложе) чемпионате мира в Братиславе, где сыграла в четырёх матчей из семи, проведённых командой и завоевала золотые медали. В 2010 году в составе молодёжной сборной России завоевала серебряные медали чемпионата мира в Южной Корее.

После переезда в Казахстан играла за сборную Казахстана. Участница чемпионата мира 2011 года.

Ссылка 
 Профиль на сайте ГК «Лада»
 Состав команды Лада-3
 Словацкое золото в Тольятти
 Спортивное обозрение
 Кургамбаева — лучшая гандболистка страны

Гандболистки России
Гандболисты Казахстана
Игроки женской сборной Казахстана по гандболу
Игроки ГК «Лада»
Игроки ГК «Акжайык»
Игроки ЖГК «Астана»